DAW steht als Abkürzung für:

 Akademie der Wissenschaften der DDR, bis 1972 als Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, war die bedeutendste Forschungsinstitution der DDR
 Deutsch-Asiatischer Wirtschaftskreis e.V., in Frankfurt am Main ansässiger Verein zur Förderung von Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Ländern Asiens und Deutschland
 Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn, DAW SE, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Beschichtungssystemen
 Deutsche Ausrüstungswerke, ehemaliges Rüstungsunternehmen, im nationalsozialistischen Deutschen Reich, betrieben von der SS, Sitz in Berlin
 Digital-Analog-Wandler zur Umsetzung digitaler in analoge Signale
 Digital Audio Workstation, computergestütztes System für Tonaufnahme, Musikproduktion, Abmischung und Mastering
 Division for the Advancement of Women der UN-Women, New York, USA

Daw ist der Familienname folgender Personen:

 Leah Daw (* 1991), australische Tennisspielerin

Daw steht für:

 Anredeformel für eine erwachsene Frau in der birmanischen Sprache
 Ort in Oberägypten – siehe Gebel Adda
 DAW Books, US-amerikanischer Science-Fiction- und Fantasy-Verlag

DAW